Miejscowości w USA:
 Pine Lake – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie Mohave
 Pine Lake – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie DeKalb
 Pine Lake – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Oneida
Gminy w USA:
 Pine Lake (ang. Pine Lake Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Cass
 Pine Lake (ang. Pine Lake Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Clearwater
 Pine Lake (ang. Pine Lake Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Otter Tail
 Pine Lake (ang. Pine Lake Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Pine
 Pine Lake (ang. Pine Lake Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Oneida